język karo (batak karo) – język austronezyjski (Indonezja)
  – język afroazjatycki (Etiopia)